Канело́нес () — департамент на юге Уругвая. Площадь — 4 536 км². Канелонес — самый маленький по площади департамент в стране, не считая столицы Монтевидео, приравненной к департаменту по статусу. В то же время Канелонес занимает второе место в стране по количеству населения, уступая всё тому же Монтевидео (520 187 чел. против 1 319 108 чел. в столице). Административный центр департамента — одноимённый город Канелонес.

География и экономика 
На севере граничит с департаментом Флорес, на востоке — с департаментами Лавальеха и Мальдонадо, на западе — Сан-Хосе, на юго-западе — с департаментом Монтевидео. На юге Канелонес имеет выход к заливу Ла-Плата Атлантического океана.

Среднегодовая температура в Канелонесе несколько ниже чем показатели по всему Уругваю — около 15 °С по Цельсию, также как и среднегодовое количество осадков — в среднем 2000 мм.

В функционально-отраслевой структуре хозяйства департамента можно чётко проследить географический принцип. Так, центральные и северные районы Канелонеса в основном заняты сельским хозяйством. Зерновые, виноград, овощи и фрукты, выращиваемые здесь, а также производимые масло и молоко в основном обеспечивают потребности столицы. Урбанизация здесь спорадическая. Крупнейший город — административный центр департамента Канелонес. Из других выделяется один из старейших городов страны Санта-Люсия (16 425 чел.).

Юг Канелонеса — индустриальная зона, состоящая из городов-спутников Монтевидео, производящих продукцию пищевой и табачной промышленности. Наиболее крупный город — Лас-Пьедрас, в котором проживает 69 222 человека. Население городов Баррос-Бланкос (50 000 жителей) и Пандо (24 000 чел.) также превышает население административного центра.

Прибрежная полоса разделена на две зоны: города Сьюдад-де-ла-Коста (Город Побережья), включающего в себя множество пригородов Монтевидео (Шангрила, Лагомар, Солимар, Эль-Пинар), бывших когда-то самостоятельными городами, объединённые в Сьюдад-де-ла-Косту 19 октября 1994 года; и зоны Коста-де-Оро (Золотой Берег), состоящий из цепочки летних курортов от Сьюдад-де-ла-Косты до самой границы с департаментом Мальдонадо. Одним из таких курортов является городок Вилья-Аргентина. Население Сьюдад-де-ла-Косты достигает 83 888 человек. Это третий по численности населения город Уругвая после Монтевидео (1 319 108 чел.) и Сальто (101 тыс. чел).

История 
Первый населённый пункт на территории современного Канелонеса появился в 1764 году, когда была образована Санта-Люсия. В 1776 году появился нынешний административный центр (город Канелонес изначально назывался Капилья-де-Гуаделупе), а 1795 году — Лас-Пьедрас.

27 января 1816 года национальный герой Уругвая Артигас объявил об образовании департамента Канелонес. В 1830 году Канелонес стал одним из изначальных департаментов, сформировавших Восточную Республику Уругвай. В дальнейшем границы департамента почти не менялись.

Демография 
Основные показатели (на 2004 год):
 На каждые 100 женщин приходится 96,3 мужчин
 Рождаемость: 15,27 на 1 000 жителей
 Смертность: 8,1 на 1 000 жителей
 Естественный прирост: 1,862 % (2004)
 Средний возраст населения: 31,6 лет (30,6 у мужчин, 32,7 у женщин)
 Средняя продолжительность жизни (2004):
 всего: 75,82 лет
 мужчины: 72,17 лет
 женщины: 79,63 лет
 Среднее количество детей в семье: 2,04
 Средние месячные расходы (для городов с населением свыше 5 000 жителей): 10 295,2 песо (326 евро, 14 700 рублей) в месяц

Населённые пункты с населением свыше 2000 человек по данным переписи 2011 года:

Административное деление 

Департамент Канелонес делится на 30 муниципалитетов:
 18 мая (18 de Mayo)
 Агуас-Корриентес (Aguas Corrientes)
 Атлантида (Atlántida)
 Баррос-Бланкос (Barros Blancos)
 Канелонес (Canelones)
 Сьюдад-де-ла-Коста (Ciudad de la Costa)
 Колония-Николич (Colonia Nicolich)
 Эмпальме-Ольмос (Empalme Olmos)
 Ла-Флореста (La Floresta)
 Ла-Пас (La Paz)
 Лас-Пьедрас (Las Piedras)
 Лос-Серрильос (Los Cerrillos)
 Мигес (Migues)
 Монтес (Montes)
 Пандо (Pando)
 Парке-дель-Плата (Parque del Plata)
 Пасо-Карраско (Paso Carrasco)
 Прогресо (Progreso)
 Салинас (Salinas)
 Сан-Антонио (San Antonio)
 Сан-Баутиста (San Bautista)
 Сан-Хасинто (San Jacinto)
 Сан-Рамон (San Ramón)
 Санта-Лусия (Santa Lucía)
 Санта-Роса (Santa Rosa)
 Саусе (Sauce)
 Хоакин-Суарес (Joaquín Suárez)
 Соса (Soca)
 Тала (Tala)
 Толедо (Toledo)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт департамента Канелонес